Выборы в Палату представителей США состоялись 6 ноября 2018 года, а досрочное голосование состоялось в некоторых штатах за несколько недель до этой даты. Избиратели выбрали представителей от всех 435 избирательных округов в каждом из 50 штатов США. Были также избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти островных территорий США. Эти выборы прошли почти в середине срока полномочий президента-республиканца Дональда Трампа в 2016—2020 годах. До выборов республиканцы имели большинство в этой палате конгресса.

По итогам головования демократы во главе с Нэнси Пелоси получили контроль над Палатой представителей. Победители получили на 41 место больше, чем на предыдущих выборах, что стало рекордом с 1974 года. Демократы также выиграли всенародное голосование с перевесом в 8,6%, что является самым большим перевесом в истории для партии, которая ранее была в меньшинстве в Палате представителей. Явка стала самой высокой для промежуточных выборов более чем за столетие.

После открытия 116-го Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси была избрана спикером Палаты представителей. Действующий спикер Палаты представителей от Республиканской партии Пол Райан решил не баллотироваться на следующий срок. В ноябре 2018 года республиканцы избрали Кевина Маккарти лидером меньшинства Палаты представителей.

Результаты

Примечания 

Выборы в Палату представителей США
Выборы 2018 года в США